Натуральне число 43
 43 рік до нашої ери
 43 рік нашої ери
 43 століття до нашої ери